A veia intercostal posterior é uma veia do tórax.

Intercostal Posterior